Lluís Nicolau i Fort, anarquista català.
 Lluís Nicolau d'Olwer (1888-1961), polític i escriptor català.